Керн (от нем. kern) — ядро, сущность.

 Керн — образец горной породы, извлечённый из скважины.
 Кернер (или керно) — слесарный инструмент для разметки кернов.

Фамилия 
 Керн (дворянский род)

  (1901—1980) — немецкая оперная певица.
  (1924—2009) — американский англист и писатель, лауреат премии Ренодо (1960).
  (в замужестве — Керн-Бадер; род. 1952) — американская и немецкая спортивная гимнастка, чемпионка Германии в четырёхборье (1969, 1970).
  (род. 1948) — венгерский актёр, продюсер, сценарист и музыкант, лауреат премии Мари Ясаи (1978) и премии Кошута (2007).
  (1709—1747) — немецкий художник, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и музея «Метрополитен».
  (род. 1991/1992) — немецкий игрок в покер, обладатель браслета Мировой серии (2018).
  (род. 1983) — немецкий футболист, финалист Кубка Германии в составе клуба «Дуйсбург» (2011).
  (род. 1947) — немецкий дипломат, посол Германии в Никарагуа (2008—2012).
  (1906—1985) — игрок в американский футбол и тренер, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс».
  (род. 1986) — игрок в американский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клубов «Денвер Бронкос» и «Теннесси Тайтенс».
  (род. 1978) — немецкий писатель.
  (род. 1954) — немецкий политик, делегат Федерального собрания (2017).
  (1906—1985) — немецкий молекулярный химик, лауреат премии Германа Штаудингера Общества немецких химиков (1971).
 Керн, Вернер (род. 1946) — немецкий футболист.
  (род. 1961) — немецкий шахматист, чемпион Бельгии в составе клуба KSK 47 Eynatten (2006, 2010, 2011, 2014).
 Керн, Герман (1823—1891) — немецкий педагог.
 Керн, Герман Армин фон (1838—1912) — австрийский художник.
 Керн, Герхард — немецкий гимнаст, чемпион ФРГ в опорном прыжке (1967).
  (род. 1978) — американский хоккеист, участник чемпионата мира по хоккею на роликовых коньках (2007, 2008).
  (род. 1989) — словенский футболист, чемпион Словении в составе клуба «Копер» (2010).
  (род. 1997) — канадский волейболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Гизен».
  (1909—1966) — американский кино- и телережиссёр и сценарист, певец.
 Керн, Джером (1885—1945) — американский композитор.
  (род. 1949) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Керн, Джои (род. 1976) — американский актёр и режиссёр.
  (1849—1917) — американский политик, член Сената (1911—1917).
  (1900—1971) — американский политик, мэр Индианаполиса (1935—1937), сын Джона Керна (1849—1917).
 Керн, Джулия (род. 1997) — американская лыжница.
  (род. 1966) — американский биохимик, лауреат премии Pfizer в области химии энзимов (2003).
  (род. 1963) — американский яхтсмен, серебряный медалист Олимпийских игр в классе «Солинг» (1992).
 Керн, Иван (1898—1991) — югославский словенский моряк, главнокомандующий Военно-морскими силами СФРЮ (1945).
 Керн, Иоганн Конрад (1808—1888) — швейцарский политический деятель, юрист и дипломат.
  (род. 1944) — немецкий футболист, чемпион ГДР в составе дрезденского клуба «Динамо» (1971).
  (1766—1852) — баденский юрист и политик, председатель 2-й палаты Сословного собрания (1820, 1825).
 Керн, Йохан Хендрик Каспар (1833—1917) — голландский санскритолог.
  (1900—1974) — немецкий политик, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (1949—1953).
  (1932—2014) — немецкий политик, депутат Бундестага от Социал-демократической партии (1967—1976).
 Керн, Катарина (1900—1985) — немецкий политик, антифашистка.
 Керн, Кевин (род. 1958) — американский композитор и пианист.
  (род. 1960) — немецкий физикохимик, лауреат премии Лейбница (2008).
 Керн, Константин Эдуардович (1899—1960) — Киприан, архимандрит Константинопольского патриархата.
 Керн, Кристиан (род. 1966) — австрийский политик, федеральный канцлер Австрии (2016—2017).
 Керн, Кристоф (род. 1981) — французский велогонщик, национальный чемпион.
  (1894—1971) — швейцарский историк, директор Швейцарского федерального архива (1933—1954).
 Керн, Леонхард (1588—1662) — немецкий скульптор, брат Михаэля Керна.
  (1918—2005) — австрийский фермер и политик, депутат Национального совета (1962—1983).
  — британский сценарист, лауреат премии Гильдии сценаристов США за адаптированный сценарий (2021).
  (род. 1957) — канадская легкоатлетка, чемпионка Канады по метанию копья (1973, 1979, 1980).
 Керн, Людвик Ежи (1920—2010) — польский писатель.
  (род. 1958) — немецкий аудитор и политик, делегат Федерального собрания (2012).
  (род. 1964) — австрийский футболист, финалист Кубка Австрии в составе клуба «Адмира Ваккер» (1989).
  (род. 1969) — немецкий футболист, чемпион ГДР и обладатель Кубка Германии в составе дрезденского клуба «Динамо» (1990).
  (род. 1989) — швейцарский хоккеист, игрок чемпионата Швейцарии в составе клуба «Лангнау Тайгерс».
  (1801—1852) — немецкий художник, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1580—1649) — немецкий скульптор, брат Леонхарда Керна.
  (род. 1968) — швейцарский гребец, серебряный медалист чемпионата мира в четвёрках без рулевого (1993).
 Керн, Ольга Владимировна (род. 1975) — российская пианистка.
  (1863—1942) — немецкий филолог-классицист и археолог, ректор Галле-Виттенбергского университета (1915—1916).
  (1914—2009) — немецкий предприниматель и общественный деятель, президент Центральной ассоциации союзов продавцов и посредников Германии (1968—1980).
 Керн, Пауль (18??—1955) — венгерский солдат, прославившийся тем, что не спал около 40 лет.
 Керн, Пауль Герман (1892—1947) — немецкий военный врач, генерал-майор медицинской службы.
 Керн, Петер (1949—2015) — австрийский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
  (род. 1945) — американский военный деятель, начальник Командования материального обеспечения Армии США (2001—2004).
  (род. 1967) — немецкий гимнаст и спортивный врач, чемпион ФРГ в упражнениях на перекладине (1986—1988, 1990), кольцах (1988), параллельных брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях (1989, 1990).
  (род. 1949) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Балтимор Колтс» и «Буффало Биллс».
  (также известна как Нэнси Вуд; 1945—1991) — немецкая певица.
  (1867 — после 1907) — немецкий политик, депутат Рейхстага (1903—1907).
  (1885—1972) — американский киномонтажёр, лауреат премии «Оскар» (1945), брат Хэла Керна.
  (род. 1976) — швейцарский флорболист и тренер, финалист чемпионата мира в качестве тренера женской сборной (2019).
  (род. 1972) — австрийский политик, депутат Федерального совета (с 2015).
 Керн, Сергей Николаевич (1897—1934) — участник Белого движения, капитан 2-го Марковского полка.
 Керн, Теодор (1836—1873) — немецкий историк.
  (род. 1954) — американский прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр (1976).
  (род. 1972) — немецкий социолог и политик, делегат Федерального собрания (2012).
  (1892—1955) — австрийский политик, депутат Национального совета (1927—1934).
 Керн, Франц (1830—1894) — немецкий педагог и филолог.
  (1864—1931) — американский политик, член Палаты представителей (1901—1903).
  (1903—1945) — немецкий политик, депутат Рейхстага (1932—1936).
 Керн, Фрэнк Данн (1883—1973) — американский миколог и фитопатолог.
  (род. 1938) — немецкий биолог, президент Марбургского университета (2000—2003).
  (род. 1940) — немецкий социолог, президент Гёттингенского университета (1998—2004).
  (1894—1985) — американский киномонтажёр, лауреат премии «Оскар» (1939), брат Роберта Керна.
  (род. 1978) — американский ватерполист, участник Олимпийских игр (2000).
  (род. 1990) — словенская велогонщица, серебряная медалистка шоссейного чемпионата Словении (2013, 2017, 2020).
  (1860—1912) — американский военный и полицейский, шеф департамента полиции Лос-Анджелеса (1906—1909).
  (1912—2005) — американская писательница и литературовед, президент Modern Language Association (1977).
  (род. 1967) — венгерская футболистка, чемпионка (1990, 1991) и обладатель Кубка Германии (1989) в составе клуба «Зиген».
  (1887—1972) — немецкий правовед, ректор Фрайбургского университета (1934—1936).
  (род. 1950) — австрийская писательница.
  (1888—1963) — немецкий легкоатлет, мировой рекордсмен в эстафете 4×100 м (1912—1920).
  (1923—2014) — немецкий хирург, обладатель Медали академии «Леопольдина» за заслуги (2003).
  (род. 1969) — немецкая волейболистка, чемпионка Германии по пляжному волейболу (1994).
  (род. 1989) — немецкий велогонщик, бронзовый медалист шоссейного чемпионата Германии (2012).

Топоним 
 Керн — округ в штате Калифорния, США.

См. также 
 каирн, от кельтского cairn — могила, сложенная из камней.
 Кернинг — избирательное изменение интервала между буквами в зависимости от их формы.